Detroit Express is de naam van verschillende voetbalclubs in de Verenigde Staten.

 Detroit Express (1978) : voetbalclub die bestond van 1978 tot 1980
 Detroit Express (1981) : voetbalclub die bestond van 1981 tot 1983